Janitzio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Janitzio (ö i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 
 Poblado Janitzio, ort, Baja California, Mexicali, 
 Janitzio 2, ort, Baja California, Mexicali

Robotskapade Mexikoförgreningar